Kamenný Újezd bezeichnet in Tschechien:

Kamenný Újezd (Steinkirchen), Gemeinde im Okres České Budějovice
Kamenný Újezd u Rokycan (Steinaujest), Gemeinde im Okres Rokycany
Kamenný Újezd u Nýřan (Steinaujezd), Ortsteil der Gemeinde Nýřany, Okres Plzeň-sever

Kamenný Újezd bezeichnet außerdem:

(12833) Kamenný Újezd, Hauptgürtelasteroid